Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2018 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира в серии ATP 500, проводящегося на открытых грунтовых кортах в бразильском городе Рио-де-Жанейро местного Jockey Club Brasileiro, являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500 и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 19 по 25 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Доминик Тим
 Парный турнир —  Пабло Карреньо Буста /  Пабло Куэвас

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представителей из топ-10. Первым номера посева стал Марин Чилич (№ 3 в мире на тот момент). Хорват во втором раунде уступил французу Гаэлю Монфису. Вторым номером посева стал прошлогодний чемпион Доминик Тим (№ 6 в мире). Австриец на этот раз вышел в четвертьфинал, где его обыграл № 8 посева Фернандо Вердаско. В итоге титул достался шестому номеру посева Диего Шварцману, который в финале переиграл Фернадо Вердаско.

В парном турнире прошлогодние чемпионы Пабло Карреньо Буста и Пабло Куэвас не защищали свой титул. Титул достался испанской паре Фернандо Вердаско и Давид Марреро, которые попали на турнир в качестве лаки-лузеров. В финале они обыграли дуэт Никола Мектич и Александр Пейя.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев 

 1 Рейтинг на 12 февраля 2018 года

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Томас Белуччи
  Тьягу Монтейру
  Каспер Рууд
Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Марко Чеккинато

Соревнования

Одиночный турнир 
  Диего Шварцман обыграл  Фернандо Вердаско со счётом 6-2, 6-3.
 Шварцман выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро обыграли  Николу Мектича /  Александра Пейю со счётом 5-7, 7-5, [10-8]
 Вердаско выиграл 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марреро выиграл 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро
 Мировой тур ATP 2018
 Мировой Тур ATP 500

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Бразилия
Теннис
Февраль 2018 года
2018